Андре́ас Э́шбах (; род. , Ульм) — немецкий писатель-фантаст.

Биография 

Учился в Штутгартском университете, где изучал авиационную и космическую технику, но обучение не закончил. Затем работал программистом. Позднее стал успешным писателем. 

С 2003 года живёт со своей второй женой, Марианной Эшбах, в Бретани.

Автор многих научно-фантастических романов, практически все переведены на русский язык, по некоторым из них сняты фильмы: например, «Видео Иисуса».

Многократный лауреат премии Курда Лассвица.

Книги 
 1995 —  ISBN 0-7653-0593-3
 1996 —  — 2003 г. изд. АСТ
 1998 — «» пер. Татьяны Набатниковой. — М.: Захаров, 2004, 2007
 1999 — , ISBN 3-7951-1624-4
 2001 —  пер. Т. А. Набатниковой. — М.: Захаров, 2006. — 715 с. — (Серия «Европейский триллер»). — ISBN 5-8159-0572-0
 2003 —  / Пер. с нем. Т. А. Набатниковой. — М.: Захаров, 2006. — 285 с. — (Серия «Европейский триллер»). — ISBN 5-8159-0609-3
 2003 —  — 2008 изд. Захаров
 2005 — . — М.: «Захаров», 2007
 2007 — . — М.: «Захаров», 2008
 2009 — 
 2011 — Квантовый мусор. — М.: Издательский дом «Любимая книга»
 2013 — . ISBN 978-3-7857-2481-1
 2014 —  (2014), ISBN 978-3-431-03900-9
 2016 —  — 2016г. ISBN 978-3-7857-2568-9
  — 2015 г. 
 2018 —  — 2018г. ISBN 978-3-7857-2625-9

Романы 

2002 - Идеальная копия: второе творение - 2006г. изд Гелеос
2004 - Особый дар - 2005 изд. Гелеос

Антологии 
2007 -Триллион евро — антология европейской фантастики, автор составитель М. : «Захаров», 2007.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Писатели Германии
Писатели-фантасты Германии